Мятеж Энвер-паши (1921) — восстание на территории современного Таджикистана во главе с бывшим военным министром Османской империи Исмаилом Энвер-пашой, наиболее успешное и хорошо подготовленное в истории басмаческого движения.

Предыстория 

После подписания Мудросского перемирия 30 октября 1918 года бывший военный министр Энвер-паша вместе с Джемаль-пашой и Талаат-пашой бежал на борту подводной лодки в Германию, где скрывался под псевдонимом Али-бей. В их отсутствие военный трибунал в Стамбуле заочно приговорил весь «младотурецкий триумвират» к смертной казни. В 1919 году в Берлине Энвер-паша встретился с представителем Коминтерна Карлом Радеком, предложившим ему послужить большевикам. Лишённый средств к существованию и опасавшийся выдачи союзникам, Энвер-паша согласился встать во главе пробольшевистки настроенной среднеазиатской армии. В начале 1920 года он был переправлен в Москву, где работал в Обществе Единства Революции с Исламом. Большевикам Энвер-паша в «лучших» традициях политического авантюризма обещал создание коммунистического «Мусульманского союза», привлечение басмачей на сторону Советской власти, полный контроль над Азией. На деле он выносил планы создания Пантюркисткого государства на территории Средней Азии, Афганистана, Казахстана, Китайского Туркестана, Сибири. В отношении нетюркского населения планировался геноцид, подобный геноциду армян, ассирийцев и понтийских греков в 1915 году.

Начало мятежа 
При поддержке советских властей в середине 1921 года Энвер-паша прибыл в Бухару вместе с полковником Ходжа Сами-беем, капитаном артиллерии Абдул Кадыр Мухиддин-беем и советскими представителями. После переговоров с властями БНСР он написал в Москву письмо с требованием немедленно вывести войска с территории Бухары. Не дождавшись ответа, он казнил захваченных в заложники советских представителей, ехавших с ним и захватил оружейные склады. Местные красноармейские отряды частью разбежались, частью — перешли на сторону Энвер-паши. В октябре 1921 года он объявил о создании Пантюркисткого государства и начале газавата против «красных империалистов». Для привлечения дополнительных сил Энвер-паша с отрядом в 90 человек тайно двинулся в Восточную Бухару, где вёл переговоры с лидерами басмачей. Социалистическими идеями пантюркизма Энвер привлёк на свою сторону значительную часть рядовых басмачей, одновременно настроив против себя феодальную знать, опасавшуюся потерять свои богатства и привилегии и часть курбаши, не желавших вообще никому подчиняться. На встрече с Ибрагим-беком Локаем его отряд был разоружен, а сам Энвер-паша схвачен и брошен в зиндан, откуда был освобождён по личному приказу эмира Бухары Сейид Алим-хана, назначившего Энвер-пашу своим наибом (наместником). Пока Энвер-паша вёл переговоры с басмачами и пытался получить оружие и боеприпасы от Афганистана и Великобритании, советское командование надёжно блокировало район Восточной Бухары и перекрыло афгано-бухарскую и китайско-бухарскую границы, лишив Энвер-пашу помощи извне.

Разгар мятежа 
Энвер-паша достиг больших успехов в координации действий басмаческого движения. В феврале 1922 года басмачи под его командованием взяли штурмом Душанбе, учинив дикую расправу над его населением. Красноармейцы, милиционеры и чекисты оказывали отчаянное сопротивление, порой сдерживая неделями многократно превосходящие силы противника. Одновременно с боями на территории Таджикистана, басмачи пытались открыть границу, но несмотря на большие потери, сделать это не удалось. Тогда Энвер-паша привлёк посулами на свою сторону бухарских басмачей и прорвался на территорию Бухарского эмирата, захватив всю восточную часть эмирата и значительную часть западной. Перед реальной угрозой потери Средней Азии большевики пошли на переговоры с Энвер-пашой, обещая ему мир и Восточную Бухару, но тот требовал полного ухода российских войск из Средней Азии. Прорыв к Бухаре стал последним успехом Энвер-паши: его силы оказались сильно ослаблены сопротивлением Красной армии, боеприпасы иссякли и пополнить их было невозможно, а дехкане, обещания которым он не торопился выполнять, в нём разочаровались. За это же время красные подкопили сил для окончательной ликвидации мятежа.

Разгром 
В мае 1922 года части Туркестанского фронта под командованием В. И. Корина при поддержке Амударьинской военной флотилии и войск ОГПУ начали наступление на войска Энвер-паши. Под мощными ударами Энвер-паша откатывался назад, оставив в мае 1922 года Душанбе. После первых поражений значительная часть басмачей откололась от Энвер-паши. В довершение всего, в июне 1922 года в Локайской долине Ибрагим-бек напал с двух сторон на войска Энвер-паши, нанеся им значительный урон. Видя своё поражение, Энвер-паша попытался уйти в Афганистан.

4 августа 1922 года остатки сил Энвер-паши были обнаружены у кишлака Чаган, в 25 км от г. Бальджуан. Туда немедленно выдвинулась 8-я кавалерийская бригада РККА под командованием Якова Аркадьевича Мелькумова. В завязавшемся бою отряд басмачей был полностью уничтожен, а сам Энвер-паша убит. После этого восстание было быстро подавлено, хотя басмачество в Таджикистане существовало до 1931 года.

Мятеж Энвер-паши стал крупнейшим в истории басмачества. Он представлял реальную угрозу всей Советской власти в Средней Азии. Подавление этого мятежа открыло дорогу к полной ликвидации басмачества и фактически завершило Гражданскую войну в Средней Азии. Операция по подавлению мятежа стала на долгие годы эталоном стратегической наступательной операции. Конечно, бои с басмачами продолжились и крупные восстания в Средней Азии случались ещё не раз, но той угрозы, которую представлял мятеж Энвер-паши, они уже не несли из-за военной бездарности и политической близорукости руководителей.

Источники 
 Буровский. А. Веллер. М. Гражданская история безумной войны — М. АСТ-Астрель. 2007 год — 640 c. — ISBN 978-5-17-067250-9

Басмачество
Военные действия в Бухарском эмирате